Sadovojė steht für:
 den litauischen Namen von Sadowoje, einer Ortschaft in der russischen Oblast Kaliningrad, siehe Sadowoje (Kaliningrad, Nesterow, Tschistyje Prudy)
 den litauischen Namen von Sadowoje, einer Ortschaft in der russischen Oblast Kaliningrad, siehe Sadowoje (Kaliningrad, Osjorsk)